Claudio Caramaschi – attore italiano
 Ulisses Caramaschi – scienziato brasiliano
 Caramaschi – calciatore italiano
 Fannia caramaschi – specie di insetto
 Renzo Caramaschi, politico italiano, sindaco di Bolzano